Сникерс () — многозначный термин:

 Snickers — шоколадный батончик.
 Сникерс — персонаж компьютерной игры «Петька-3», бармен-растаман.
  (1875—1944) — латвийский медик.

См. также 
 Сникерсы
 Сникерсни